El término chongo puede referirse a:
 Chongo, tipo de peinado;
 Chongos zamoranos, postre tradicional mexicano;
 Cheech y Chong, dúo de humoristas con Tommy Chong;
 Chong, apellido chino.